Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1990 im Mixed im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1990
Badminton
Badminton 1990
Badmintonwettbewerb in Auckland